Ramiro Gama (Petrópolis, 27 de dezembro de 1898 — Rio de Janeiro, 20 de maio de 1981) foi um professor, jornalista, escritor, poeta, conferencista e espírita brasileiro.

Biografia
Filho de José Rodrigues de Araújo Gama e Gertrudes Pereira de Souza Gama, Ramiro Gama nasceu em Tristão da Câmara, distrito de Petrópolis, Rio de Janeiro. Desposou Maria José Costa de Oliveira Gama, com quem teve três filhos: José Vicente (falecido), Ramiro (oficial da Força Aérea Brasileira) e Djalma (advogado), além de uma filha adotiva, Sônia.

Trabalhou como professor na Estrada de Ferro Central do Brasil, onde se aposentou.

Participou de inúmeros congressos e outros eventos espíritas, tendo sido um dos criadores das Semanas Espíritas, em 1939, em Três Rios, juntamente com outros companheiros. Desse primeiro evento participaram, entre outros, Leopoldo Machado, Carlos Imbassahy, Manoel Quintão, Jacques Aboab e Sebastião Lasneau.

Fundou o jornal "O Nosso Guia", já extinto, tendo colaborado com quase toda a imprensa espírita do país, diversas publicações do estrangeiro, e participado de inúmeros programas de rádio. Viajou por quase todo o Brasil a serviço do Espiritismo.

Deixou duas dezenas de livros publicados e uma dezena inédita.

Obras
Estuário
Augusto dos Anjos
História de um Coração
Português em 20 lições
O meu fanal
Lindos casos de Chico Xavier
O Bom Pastor
De irmão para irmão
Lindos casos de Bezerra de Menezes
Teatro Espírita (em dois volumes)
Evangelho e Educação
Viagem ao Norte e Nordeste Espírita
Lindos casos do Evangelho
O amor de nossas vidas
Seareiros da Primeira Hora
Irmãos do bom combate
Os mortos estão de pé
Lindos casos de mediunidade gloriosa
Faz isso e viverás

Bibliografia
LUCENA, Antônio de Souza; GODOY, Paulo Alves. Personagens do Espiritismo. São Paulo: Edições FEESP, 1982.

Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Petrópolis
Jornalistas do Rio de Janeiro